Joey D'Angelo est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Goodfella Mike G.

Il fait partie du groupe des italiens et est l'un des principaux suiveurs de Dino Ortolani.

Biographie

Saison 1 
Les Italiens dirigent la cuisine et le trafic de drogue à Oz. D'Angelo est un soldat des italiens et travaille pour le compte du chef mafieux Nino Schibetta, tout en prenant soin d'éviter au maximum les conflits avec les détenus noirs dirigés par Jefferson Keane, pour éviter d'attirer l'attention et de gêner le trafic.

Lorsque Keane, avec l'aide de Ryan O'Reily, fait assassiner Dino Ortolani, le neveu et protégé de Schibetta, D'Angelo et les italiens arrêtent le trafic de drogue tant que le tueur de Dino n'aura pas été retrouvé.

Il aide ensuite ses alliés pour leur vengeance sur Johnny Post, le meurtrier d'Ortolani.

Les détenus noirs se mettent ensuite à harceler D'Angelo dans la salle de gym, mais c'est un combattant habile, parvenant à se débarrasser d'Adebisi et de Markstrom avant d'être cloué au sol par Keane.

Après la mort de Keane par injection létale (après son meurtre commis dans le gymnase à la suite d'un piège lui ayant été tendu), les Homeboys (désormais dirigés par Adebisi) sont sur le pied de guerre.

Ryan O'Reily, qui doit de l'argent à D'Angelo à cause d'un pari sportif, convainc Simon Adebisi et son protégé, le nouvel Homeboy Kenny Wangler, que D'Angelo fait partie de ceux qui ont tendu un piège à Keane. Les Homeboys veulent alors éliminer D'Angelo, et le coincent dans la cuisine. Joey, blessé mais pas tué, est alors envoyé à l'infirmerie.

Il est ensuite transféré ailleurs qu'Emerald City.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction italo-américain
Prisonnier de fiction
Trafiquant de drogue de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997